Belo Horizonte — município, capital do estado de Minas Gerais, Brasil
 Belo Horizonte (Bié) — comuna do município de Cunhinga, Angola
 Belo Horizonte Rugby Clube

Desambiguações de topônimos